Ana Ferreira (Ribeirão Preto) é uma escritora, dramaturga e roteirista brasileira.

Estudou Arquitetura e Urbanismo, mas cedo dedicou-se às letras, formando-se em Dramaturgia no CPT - Centro de Pesquisa Teatral de Antunes Filho. 

Autora de livros e peças de teatro, teve diversos textos adaptados para teatro e cinema. Foi roteirista da TV Bandeirantes e Rede Globo.

Obras

Livros 
 ‘’Amadora’’ (2001)
 ‘’Carne crua’’ (2004)
 ‘’A última romântica’’

Peças de teatro 
 ‘’As Priscillas de Elvis’’ (premiada na Jornada Sesc de Teatro 1996)
 ‘’Dueto do Ciúme’’ (1998)
 ‘’Closet Show’’ (2002)

Ligações externas
 A nova literatura do Brasil Revista Paralelo Sur
 “Amadora" receberá tradução para o russo e o alemão in Folha de S.Paulo
 Desejos proibidos in “Istoé”

Dramaturgos do Brasil
Naturais de Ribeirão Preto
Escritores do estado de São Paulo